Carl Hahne ist der Name folgender Personen:

* Carl Hahne (Papierfabrikant) (1850–1895), deutscher Papierfabrikant
 Carl Hahne (Geologe) (1904–1994), deutscher Geologe 

Siehe auch:

 Karl August Hahne (1906–1982), deutscher Geistlicher